LFT est un sigle qui peut faire référence à :

 Luyten Five-Tenths catalogue, le catalogue LFT, un catalogue d'étoiles dont le mouvement propre est important ;
 Lycée français de Tananarive, un lycée qui enseigne le curriculum du gouvernement français à Madagascar ;
 Lycée français de Toronto (ou Lycée français Toronto), un lycée français au Canada, qui enseigne selon le curriculum français ;
 Lycée Français de Tripoli, en Libye (fermé depuis mai 2013 en raison de la crise sécuritaire en Libye) ;
 Code IATA et FAA de l'aéroport régional de Lafayette, en Louisiane, aux États-Unis d'Amérique.
 Lateral flow test, l'immunochromatographie (ou ichromatographie), une technique d'immunodiagnostic utilisée en analyses biologiques.